Josipović ist ein weit verbreiteter Name in Südosteuropa. Folgende Personen tragen diesen Familiennamen:

 Anton Josipović (* 1961), kroatischer Boxer
 Ivo Josipović (* 1957), kroatischer Politiker
 Ivo Josipović (Basketballspieler) (* 1975), kroatischer Basketballspieler
 Nenad Josipović (* 1963), kroatischer Basketballtrainer